Fallo – sinonimo di "pene eretto" o raffigurazione del medesimo con funzioni religiose, magiche o scaramantiche.
Fallo – nel gergo sportivo, infrazione al regolamento
Fallo – comune italiano dell'Abruzzo
Fallo! – film di Tinto Brass

Altri progetti